PAM steht für:
 Palestine Archaeological Museum, abgekürzt vor Inventarnummern des Museums
 Partei der Authentizität und Modernität, Marokko
 Partitioning Around Medoids, ein Algorithmus zur Partitionierung eines Datenbestandes
 Patient Administration Management, ein Integrationsprofil innerhalb der IHE-Initiative.
 Patriotikó Antidiktatorikó Métopo, auf Griechisch: Πατριωτικό Αντιδικτατορικό Μέτωπο, 1967 u. a. von Mikis Theodorakis gegründete Widerstandsorganisation gegen die Militärdiktatur
 Payload Assist Module, eine US-amerikanische Raketenstufe
 Percent Accepted Mutations oder Point Accepted Mutations gibt die Prozentzahl akzeptierter Mutationen beim Pairwise Alignment an, siehe Substitutionsmatrix
 Personenaufnahmemittel, in Vorschriften verwendeter Oberbegriff für Einrichtung zum Aufnahmen von Personen, z. B. Personenförderkörbe, Arbeitsbühnen.
 Plant-Asset-Management, die Verwaltung von Vermögenswerten in Form von Anlagegütern eines Unternehmens, die speziell für die Produktion eingesetzt werden
 Pluggable Authentication Modules, eine Softwarebibliothek für Authentifizierungsdienste
 Point Accepted Mutation Matrix, eine mit PAM-Werten gefüllte Substitutionsmatrix, die in der Bioinformatik verwendet wird
 Policy Analysis Market
 Polyacrylamid, ein Polymer von Acrylamid
 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, siehe Pommersche Medizinische Universität Stettin
 Portable Art Museum
 Precision Attack Munition, siehe Non-Line-of-Sight Launch System
 Primäre Amöben-Meningoenzephalitis, siehe Meningitis
 Primärer Atemmechanismus, ein Grundbegriff aus der Cranio-Sacral-Therapie
 Privileged Access Management
 Privileged Account Management, ein Verfahren, welches spezielle Benutzerkonten im Rahmen von Identity Management verwaltet.
 Projekt Absolute Mehrheit
 Prüfungsamt
 Pulsamplitudenmodulation, ein analoges Modulationsverfahren
 IATA-Code für die Tyndall Air Force Base, ein Stützpunkt der US-Luftwaffe in Florida
 Protospacer Adjacent Motif, eine DNA, an die das Enzym Cas9 bindet

PAm steht für:
 Postamtmann, ein Dienstgrad des gehobenen Dienstes bei der ehemaligen Bundespost

Pam steht für:
 Zyklon Pam (2015), einen schweren tropischen Zyklon Anfang 2015 im Südpazifik
 Pam (Insel) in der neukaledonischen Gemeinde Poum
 Pam, englische Variante des weiblichen Vornamens Pamela, siehe Pamela (Vorname)
 Pam, Kette von kleinen Supermärkten in Bergdörfern im Kanton Wallis, Schweiz, seit 2015 Teil von Volg

pam steht für:
 Kapampangan (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache

Siehe auch:
 Pam-Inseln (auch Maitland-Inseln), Inselgruppe im Norden von Papua-Neuguinea
 PAM-Kino, ein ehemaliges deutsches Sexkino-Franchise

Abkürzung